Ledizione 1990-91 del Nemzeti Bajnokság I vide la vittoria finale del Bp. Honvéd SE, che conquista il suo dodicesimo titolo.

Capocannoniere del torneo fu József Gregor del Bp. Honvéd SE con 15 reti.

Classifica finale

Verdetti 
 Bp. Honvéd SE campione d'Ungheria 1990-91.
 Békéscsabai Előre FC e Volán FC retrocesse in Nemzeti Bajnokság II.
 Szeged SC e Debreceni VSC retrocesse in Nemzeti Bajnokság II dopo i play-out.

Qualificazioni alle Coppe europee
 Coppa dei Campioni 1991-1992: Bp. Honvéd SE qualificato.
 Coppa UEFA 1991-1992: Pécsi Munkás SC e Váci Izzó MTE qualificate.

Collegamenti esterni

Calcio nel 1990
Calcio nel 1991
Campionato ungherese di calcio